Savannah steht für:

 Savannah (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1995–1996)
 Savannah (Pornodarstellerin) (1970–1994), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Savannah-Katze, eine Hauskatzenrasse
 Savannah River, Fluss im Südosten der Vereinigten Staaten
 eine Entwicklerseite der Free Software Foundation, siehe GNU Savannah
 Operation Savannah, eine Militäroperation der South African Defence Force in Angola (1975–1976)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Savannah (Georgia)
 Savannah (Iowa)
 Savannah (Mississippi)
 Savannah (Missouri)
 Savannah (New York)
 Savannah (North Carolina)
 Savannah (Ohio)
 Savannah (Tennessee)
 Savannah Grove, Mississippi

Schiffe:
 Savannah (Schiff, 1819), das erste Transatlantikschiff mit Dampfantrieb
 Savannah (Schiff, 1962), US-amerikanisches Handelsschiff mit Nuklearantrieb
 USS Savannah (CL-42), Leichter Kreuzer

Siehe auch:
 Savanna